Мише́ль Жобе́р (), (11 сентября 1921, Мекнес, Французское Марокко — 25 мая 2002, Париж, Франция) — французский политический деятель, министр иностранных дел Франции в кабинете Пьера Мессмера при президенте Жорже Помпиду с 4 апреля 1973 по 28 мая 1974.

Биография 

Окончил Свободную школу политических наук. Участник движения Сопротивления, награждён орденом Почетного Легиона и Военным Крестом. В 1948 г. окончил Национальную школу администрации.

 1969—1973 гг. — генеральный секретарь Президента Франции в администрации Жоржа Помпиду,
 1971—1986 гг. — первый советник Счетной палаты,
 1973—1974 гг. — министр иностранных дел Франции.

Считался левым голлистом. Во время избирательной кампании в 1974 г., он поддерживал Жака Шабана-Дельмаса, но после победы на выборах Валери Жискар д’Эстена основал свою политическую партию — Движение демократов (). В 1981 г. на президентских выборах поддержал Франсуа Миттерана.

В 1981—1983 гг. — министр внешней торговли в кабинете Пьера Моруа.

Прокурор в суде Парижа (после 1990) и судья в Национальном комитете Международной Торговой Палаты (1991).

Редактор ежемесячного «Журнала Мишеля Жобера» (1974—1984). Автор передовиц для газеты «Париж сегодня вечером» (январь-февраль 1985). Был ведущим на Международном Средиземном Радио.

Труды 

 Воспоминания о будущем (Mémoires d’avenir, премия «Aujourd’hui» — «Сегодня», 1974)
 Жизни простые идеи (Les idées simples de la vie, 1975)
 Иной взгляд (L’Autre regard, 1976)
 Открытое письмо женщинам-политикам (Lettre ouverte aux femmes politiques, 1976)
 Жизнь Эллы Шустер (La vie d’Hella Schuster, роман, 1977)
 Поговорим о французах (Parler aux Français, 1977)
 Марокко, Магриб заходящего солнца (Maroc, extrême Maghreb du soleil couchant, 1978)
 Гранатная река (La rivière aux grenades, роман, 1982)
 Хроники свободного Юга (Chroniques du Midi libre, 1982)
 Да здравствует свободная Европа! (Vive l’Europe libre, в соавт., 1983)
 Тридцатью шестью путями (Par trente six chemins, 1984)
 Магриб в тени своих рук (Maghreb, à l’ombre de ses mains, 1985)
 Американцы (Les Américains, 1987)
 Дневник на каждый день и на маленькую вечность (Journal Immédiat et pour une petite éternité, 1987)
 Вандалы! (Vandales!, 1990)
 Дневник из Залива, август 1990 — август 1991 (Journal du Golfe, août 1990 — août 1991, 1991)
 Ни бог, ни дьявол (Ni dieu ni diable, 1993)
 Хроники надежды, 1988—1992 (Chroniques de l’espérance 1988—1992, 1993)
 Слепота Запада. Хроники международной политики 1993—1996 (L’aveuglement du monde occidental. Chroniques de politique internationale 1993—1996, 1997).

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20120901035102/http://www.esprit-europeen.fr/portraits_jobert.html
 http://www.guardian.co.uk/news/2002/may/28/guardianobituaries

Персоналии по алфавиту
Министры иностранных дел Франции
Родившиеся в 1921 году
Родившиеся 11 сентября
Умершие в 2002 году
Умершие 25 мая
Лауреаты премии «Сегодня»